Левальд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Левальд, Ганс (1906—1993) — американский психиатр, психоаналитик.
 Левальд, Иоганн фон (1685—1768) — прусский военный деятель, генерал-фельдмаршал.
 Левальд, Фанни (1811—1889) — немецкая писательница и феминистка.